Вишнёвый сад — различные значения.

Топоним 
 Вишнёвый сад — наименование парка в Кракове;
 Вишневый Сад — упразднённый посёлок в Купянском районе Харьковской области Украины.
 Улица Вишнёвый сад — улица в Кракове.

Культура и искусство 
 «Вишнёвый сад» — пьеса Антона Павловича Чехова.
 «Вишнёвый сад» — драматический телефильм 1981 года режиссёра Ричарда Айра.
 «Вишнёвый сад» — драматический фильм 1999 года режиссёра Михалиса Какояниса.
 «Вишнёвый садик возле хаты» — стихотворение Тараса Шевченко.
 «Вишнёвый сад Джими Хендрикса» — магнитоальбом Юрия Морозова.
 Памятник А. П. Чехову «Вишнёвый сад» — памятник российскому писателю А. П. Чехову работы скульптора Д. В. Лындина, установленный в Таганроге на Чеховской набережной в 2009 году.